Loculus steht für:

 Loculus (Architektur), eine viereckige Nische
 Loculus (Tasche), eine römische Tasche